Zeche Thyssen steht für:
 den ursprünglichen Namen der Zeche Gladbeck, Steinkohlenbergwerk in Gladbeck und Bottrop
 Zeche Friedrich Thyssen, Steinkohlen-Bergwerk in Duisburg